Henri Salomon (1831-1908), homme politique français ;
Henri Salomon (1876-1940), architecte français, fils de Charles-Émile Salomon.